Wittenburger Straße steht für

 Wittenburger Straße (Hagenow)
 Wittenburger Straße (Schwerin)